Metamorphosis har flere betydninger:

 Metamorphosis (Hilary Duff-album) – det andet album fra den amerikanske popsanger Hilary Duff.
 Metamorphosis (Iron Butterfly-album) - album af Iron Butterfly.
 Metamorphosis (Papa Roach-album) – et album af det californiske rockband Papa Roach
 Metamorphosis (Rolling Stones) – det tredje opsamlingsalbum med musik fra det britiske rockband Rolling Stones.
 Metamorphosis (Ulver-ep) – en ep fra det norske avantgarde-band Ulver.